Павліський — українське прізвище.

 Павліський Василь Михайлович (*1941) — радянський футболіст та український науковець.
 Павліський Ярослав Михайлович (*1948) — радянський футболіст.

Українські прізвища